SenseLock — электронный ключ, предназначенный для защиты программного обеспечения от нелегального копирования.

Ключ SenseLock был разработан в 2002 году компанией «SenseLock Data Security Centre».
В основе ключа содержится ядро смарт-карты компании NXP (Philips), сертифицированное по стандарту EAL5+

Основные функции ключей SenseLock 
 Выполнение программ (до 10 000 строк кода), написанных на языке Си, внутри электронного ключа.
 Встроенные в электронный ключ алгоритмы шифрования RSA-1024, DES, Triple DES, а также алгоритм хеширования SHA1 (существует также реализация AES для ключей, доступная по запросу).
 Встроенные часы реального времени в моделях SenseLock EL-RTC
 Возможность работы без установки дополнительных драйверов в USB HID режиме.
 Возможность работы под Linux (без дополнительных драйверов)
 Возможность безопасного удаленного обновления содержимого ключа

Аналоги 
 Guardant Code
 Sentinel HASP

Ссылки 
 Официальный сайт
 Применение ключей Senselock EL5 для защиты моделей нейронных сетей под управлением фреймворка Intel OpenVINO

Защита от копирования